Pachern heißen folgende geographische Objekte:

 Pachern (Gemeinde Hart bei Graz), Ortschaft von Hart bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Pachern (Gemeinde Oberwölz), Ortslage von Oberwölz, Bezirk Murau, Steiermark

Siehe auch:
 Bachern